Society, nom anglais signifiant « société », peut désigner :
 Society, un film d'horreur américain réalisé par Brian Yuzna et sorti en 1989 ;
 Society, un magazine français fondé en 2015 ;
 The Society, une série télévisée québécoise diffusée en 2019.